

Toponymie 
Le toponyme Roßbach peut désigner:
 Roßbach (Bavière), Rottal-Inn, Bavière
 Roßbach (Westerwald), Westerwald, Rhénanie-Palatinat
 Roßbach (Wied), Neuwied, Rhénanie-Palatinat
 Roßbach (Autriche), Braunau, Autriche
 La bataille de Rossbach

Homonymie 
 Gerhard Rossbach (ou Roßbach, 1893-1967), chef de corps franc.